100,000,000 Bon Jovi Fans Can't Be Wrong – kompilacja zespołu Bon Jovi wydana w 2004, będąca zbiorem dem i stron B singli grupy, a także nigdy wcześniej niewydanych utworów. Album został wydany w celu uczczenia dwudziestej rocznicy działalności formacji i faktu sprzedania przez zespół 100 milionów albumów na całym świecie.

Okładka i oprawa graficzna albumu zostały zainspirowane Elvisa Presleya 50,000,000 Elvis Fans Can't Be Wrong wydanym w 1959.

Kompilacja uplasowała się na 53. miejscu list Billboard 200 i Top Internet Albums.

17 grudnia 2004 album uzyskał status złotej płyty

Spis utworów 
Sporządzono na podstawie materiału źródłowego.

CD 1

CD 2

CD 3

CD 4

CD 5 (dostępny jedynie w wersji japońskiej)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 2004
Albumy Island Records
Albumy kompilacyjne Bon Jovi
Albumy wyprodukowane przez Richiego Samborę